

Geografia 
 Giappone
 Toda – città della prefettura di Saitama 
 Distretto di Tōda – distretto della prefettura di Miyagi

Persone 
 Erika Toda – attrice giapponese
 Kazuyuki Toda – calciatore giapponese
 Keiko Toda – doppiatrice e attrice giapponese

Altro 
 6049 Toda – asteroide della fascia principale
 Lingua toda – lingua dravidica
 Toda – gruppo etnico dell'India
 Clan Toda – famiglia di samurai del Giappone medievale